Карл Фридрих, велики војвода од Бадена (Карлсруе, 22. новембар 1728 - Карлсруе, 10. јун 1811) је био велики војвода Бадена из династије Церинген. Био је син Frederick, Hereditary Prince of Baden-Durlach и Amalia of Nassau-Dietz.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1728.
Умрли 1811.
Династија Церинген